Бернов — русская фамилия. Известные носители:

 Бернов, Евгений Иванович (1855—1917) — генерал-лейтенант.
 Бернов, Эммануил Иванович (1854—1907) — военный деятель, генерал-майор.
 Бернов, Юрий Владимирович (род. 1922) — советский дипломат.